Héricourt puede referirse a:
 Héricourt, comuna francesa de Paso de Calais.
 Héricourt, comuna francesa de Alto Saona.